

Cinema 
 On the Line – film del 1997 diretto da Eloide Keene
 On the Line – film del 2001 diretto da Eric Bross
 On the Line – film del 2022 diretto da Romuald Boulanger

Musica 
 On the Line – album di Gary U.S. Bonds del 1982
 On the Line – album della colonna sonora del film omonimo del 2001
 On the Line – album dei Vain del 2005
 On the Line – brano musicale di Demi Lovato, contenuto nell'album Don't Forget
 On the Line – album di Jenny Lewis del 2019